Die Saison 2005/06 der Bayernliga war die 61. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der FC Ingolstadt 04 mit elf Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg.

Die Abstiegsplätze belegten der 1. FC Passau und die SG Quelle Fürth. Der FC Kempten stieg als dritte Mannschaft in den Relegationsspielen mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern ab. Der vierte Absteiger war die zweite Mannschaft des SSV Jahn Regensburg, die aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft der Regensburger von der Regional- in die Bayernliga zwangsabsteigen musste.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen die SpVgg Weiden, die SpVgg Bayern Hof und der SV Heimstetten als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der 1. FC 01 Bamberg als vierter Aufsteiger. Die Absteiger aus der Regionalliga Süd waren der SSV Jahn Regensburg und die SpVgg Bayreuth, die keine Regionalliga-Lizenz erhalten hatte. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 19 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Petr Stoilov vom 1. FC Kötzting mit 17 Treffern.

Der Aufsteiger 1. FC 01 Bamberg spielte nach einer Fusion in der Sommerpause unter dem Namen 1. FC Eintracht Bamberg. Der 1. FC Kötzting übernahm in der Sommerpause den Namenszusatz Bad, den die Stadt im Dezember 2005 erhalten hatte, in den Vereinsnamen und spielte als 1. FC Bad Kötzting.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Halbfinalspielen trafen in Heimstetten der Bayernliga-Vertreter FC Kempten auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, der Freie TuS Regensburg, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, der 1. FC 01 Bamberg, und Süd, die TSG Thannhausen, in Feucht aufeinander. Der Freie TuS Regensburg und der 1. FC 01 Bamberg erreichten das Finale.

|}

Der 1. FC 01 Bamberg setzte sich im Finale in Schwabach mit 2:0 gegen den Freien TuS Regensburg durch. Der 1. FC 01 Bamberg war somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Kempten der vierte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2005/06 bei kicker.de

200506
Fußballsaison 2005/06